Kvalifikace na Mistrovství Evropy ve fotbale 1988 probíhala v letech 1986 až 1987. Zúčastnilo se jí 32 fotbalových reprezentací, které byly rozlosovány do sedmi skupin po pěti, resp. čtyřech týmech. Ve skupinách hrál každý s každým doma a venku a vítězové jednotlivých skupin postoupili na závěrečný turnaj, kde se přidali k hostitelské SRN.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7 

1988
Fotbal v Evropě v roce 1986
Fotbal v Evropě v roce 1987